Golodaevka – fiume russo
 Golodaevka – vecchio nome della città russa di Kujbyševo nell'oblast' di Rostov